

Бейбітшилік — село, Байтерецький район, Західноказахстанська область
 Бейбітшилік — село, Жетисайський район, Туркестанська область